Magali Reymonencq est une athlète française, née à Bron le , adepte de la course d'ultrafond, trois fois championne de France des , trois fois championne d'Europe des  par équipes et cinq fois vice-championne du monde des  par équipes.

Biographie 
Magali Reymonencq est trois fois championne de France des  en ,  et 2014, trois fois championne d'Europe des  par équipes de  à  et cinq fois vice-championne du monde des  par équipes en , , ,  et .

Records personnels 
Statistiques de Magali Reymonencq d'après la Fédération française d'athlétisme (FFA) et la Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (DUV) :

 :  en 
 :  en 
 route :  en 
 route :  en 
Semi-marathon :  en 
Marathon :  en 
 route :  aux championnats du monde IAU des  de Winschoten en  ( split)
 route :  aux championnats d'Europe IAU des  de Tchernogolovka en 
 route :  aux 24 h No Finish Line de Monaco en

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Ultrafond

Liens externes 
 
 Statistiques marathons de Magali Reymonencq

Sportive française
Coureur d'ultrafond français
Championne de France
Naissance en mai 1969
Naissance à Bron